Jesús Martín puede referirse a las siguientes personas:

Hugo Villamide (futbolista), futbolista uruguayo;
Hugo Villamide (taekwondo), practicante de taekwondo español.